Wetenschap
 David Evans (chemicus) (1941), Amerikaans chemicus
 David Evans (microbioloog) (1909–1984), Brits microbioloog
 David Stanley Evans (1916–2004), Brits astronoom
 David Evans (paleontoloog), Canadees paleontoloog, dinosaurusspecialist
Politiek
 David Evans, Baron Evans of Watford (1942), Brits politicus en ondernemer
 David Ellicott Evans (1788–1850), Amerikaans politicus
 David R. Evans (1769–1843), Amerikaans politicus
 David W. Evans (1946), Amerikaans politicus
 David Evans (Western Australische politicus) (1924-2019), politicus uit Western Australië
Entertainment
 David Evans (muziekwetenschapper) (1944), Amerikaans bluesmuzikant en -onderzoeker
 David Howell Evans, burgerlijke naam van The Edge (1961), Brits gitarist
 David M. Evans (1962), Amerikaans filmregisseur en draaiboekauteur
 Dave Evans (1953), Brits rockzanger
Sport
 David Evans (atleet) (1967), Australisch paralympisch atleet
 David Evans (squasher) (1974), Welsh squasher
 Dave Evans (coureur) (1898–1974), Amerikaans autocoureur
 David Evans (darter) (1989) Engels darter
Overig
 David Evans (ondernemer), Brits ondernemer
 David Evans (militair), een Brits militair, levend van 1924 tot 2020
 David Evans (Australische luchtmachtofficier), een Australische luchtmachtofficier, levend van 1925 tot 2020